Ivissuartuut bezeichnet:
 Ivissuartuut (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ivissuartuut (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ivissuartuut (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland